SSD Varese Calcio je italský klub hrající v sezóně 2018/19 v regionální lize a sídlící ve městě Varese. Klub byl založen 22. března 1910 jako Varese Football Club. V lednu roku 1988 klub hlásí úpadek a je vytvořen nový klub Varese Football Club. Klub po sezoně 1992/93 končí dobrovolně u profesionálních klubů a přihlašuje se do amatérských. Roku 2004 klub krachuje a je založen nový klub hrající regionální ligu - Associazione Sportiva Varese 1910. Na konci sezony 2014/15 je klub v opět v krachu. Klub se dostává do finančních problému a končí. Opět je vytvořen klub nový a opět hraje regionální ligu. Na sezonu 2018/19 mění název na SSD Varese Calcio. Hrají v regionální lize.
Nejvyšší soutěž hráli v 7 sezonách: (1964/65 až 1965/66, 1967/68 až 1968/69, 1970/71 až 1971/72 a 1974/75. Největší úspěch bylo 8. místo v sezonách 1967/68 a 1970/71.

Umístění v italské lize podle sezón

Umístění v uplynulých sezónách v evropských soutěžích 
Evropské poháry ještě nehráli.

Externí odkazy 
 
 Profil na  
 Profil na   

Fotbalové kluby založené v roce 1910
Italské fotbalové kluby
Varese